Catarroja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Catarroja (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Catarroja (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar